Allan Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allan Branch (Bogue Homo), Fluss im Perry County in Mississippi
 Allan Branch (Gaines Creek), Fluss im Perry County in Mississippi
 Allan Branch (Nolichucky River), Fluss in North Carolina 
 Allan Branch (Bowles Creek), Fluss in Texas

Siehe auch:
 Allen Branch
 Allens Branch